Efrati ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Efrati (1897–1975), israelischer Politiker
 Leone Efrati (1915–1945), italienischer Boxer und Opfer des Holocaust